Antonshof ist Ortsname von
 Antonshof (Gemeinde Zistersdorf), Gutshof bei Loidesthal, Gemeinde Zistersdorf, Niederösterreich
Antonshof (Schwechat), Gutshof in Schwechat, Niederösterreich
Antonshof ist deutscher Name von Orten in Polen
Antonin (Przygodzice), Polen
Antonin (Oborniki)
Nowe Miasto (Leszno)